Кошо може да се односи на:

 Кошо, језеро
 Кошо (ера)
 Кошо (јапански цар)